Euprymna schneehageni är en bläckfiskart som först beskrevs av Pfeffer 1884.  Euprymna schneehageni ingår i släktet Euprymna och familjen Sepiolidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bläckfiskar
schneehageni